Die Veikkausliiga 2008 war die 19. Spielzeit der höchsten finnischen Spielklasse im Fußball der Männer unter diesem Namen sowie die 78. Saison seit deren Einführung im Jahre 1930. Die Saison startete am 27. April und endete am 26. Oktober 2008.

Inter Turku wurde zum ersten Mal finnischer Meister.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
In der Relegation spielten am 29. Oktober und 1. November 2008 der Tabellendreizehnte der Veikkausliiga und der Tabellenzweite der Ykkönen um den letzten freien Platz für die nächste Saison der Veikkausliiga.

|}
Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Torschützenliste 
13 Tore
  Aleksandr Kokko (FC Honka Espoo)
  Henri Myntti (Tampere United)

11 Tore
  Mikko Hyyrynen (FF Jaro)
  Toni Lehtinen (Haka Valkeakoski)
  Mikko Paatelainen (Turku PS)
  Rafael (FC Lahti)

9 Tore
  Jarno Parikka (HJK Helsinki)
  Hermanni Vuorinen (FC Honka Espoo)

8 Tore
  Tarmo Neemelo (Myllykosken Pallo -47)
  Mika Ojala (FC Inter Turku)
  Paulus Roiha (HJK Helsinki)

Internationale Pokalwettbewerbe 2009/10

Inter Turku 
Meister Inter Turku traf mit Juli 2009 in der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2009/10 auf den moldawischen Serienmeister Sheriff Tiraspol und verlor sowohl das Hin- als auch das Rückspiel mit 0:1.

FC Honka Espoo 
Vizemeister Espoo stieg in der UEFA Europa League 2009/10 in der 2. Qualifikationsrunde ein. Gegner am 16. und 23. Juli 2009 war der walisische Pokalsieger von 2008, Bangor City. Espoo setzte sich mit 2:0 und 1:0 durch. In der dritten Qualifikationsrunde traf Espoo am 30. Juli und 6. August auf den aserbaidschanischen Pokalsieger FK Qarabağ Ağdam und verlor zweimal knapp mit 0:1 und 1:2.

FC Lahti 
Der FC Lahti spielte am 2. und 9. Juli 2009 in der ersten Qualifikationsrunde der UEFA Europa League 2009/10 gegen den albanischen Klub KS Dinamo Tirana. Das Hinspiel in Lahti gewann der FC mit 4:1. Das Rückspiel eine Woche später ging mit 0:2 verloren, reichte aber dem FC Lahti zum Weiterkommen. In der zweiten Qualifikationsrunde am 16. und 23. Juli setzte sich Lahti gegen die slowenische Mannschaft ND Gorica nach einer 0:1-Niederlage im Hinspiel noch mit 2:0 im Rückspiel durch. In der dritten Qualifikationsrunde traf Lahti am 30. Juli und am 6. August auf den FC Brügge. Gegen Brügge scheiterte Lahti schließlich nach einem 2:3 im Hinspiel und einem 1:1-Unentschieden.

HJK Helsinki 
Der vierte finnische Vertreter im internationalen Geschäft 2009/10, Pokalsieger HJK Helsinki, scheiterte in der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Europa League 2009/10 an Vėtra Vilnius aus Litauen trotz eines 1:0-Auswärtssieges im Hinspiel aufgrund einer 1:3-Niederlage im Rückspiel.

Weblinks 
 Finland 2008 RSSSF
 Championship 2008 Finland Football Archive

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 2008
2008